El Campeonato del Mundo de Red Bull Air Race de 2018 es el 13º Campeonato del Mundo Red Bull Air Race.

Aeronaves y pilotos

Master Class 

 Cambios en pilotos
 El ex campeón Peter Podlunšek se retiró del deporte tras la ronda final de la temporada 2017.
 El piloto de la categoría Challenger de 2015, Ben Murphy, debutó en la Master Class.

Challenger Class 
Todos los pilotos de la Copa Challenger usan un Zivko Edge 540 V2. 

 Cambios en pilotos
Dario Costa, Patrick Davidson debutó en la Challenger Class.

Calendario 
El calendario de ocho eventos para la temporada 2018 se anunció el 8 de noviembre de 2017.  
Se anunció el Chiba de rondas 3 el 6 de marzo de 2018.

Clasificaciones del campeonato

Master Class
Sistema de puntuación

Challenger Class
Challenger Class scoring system

Referencias

Enlaces externos 

 

Red Bull Air Race World Championship
Deportes de motor en 2018